Rebecca Sean Borgstrom, née le , est une auteure de jeux de rôle. Elle a écrit Nobilis ainsi que nombre de textes pour les jeux Exaltés, Weapons of the Gods et bien d'autres.

Diplômée en informatique de l'Université de Georgetown en 1988, elle a obtenu un doctorat dans la même branche en 2000 à l'université Johns-Hopkins.

Elle est aussi créditée en tant que R. Sean Borgstrom, Rebecca Borgstrom, ou Sean Borgstrom.

Depuis 2008, elle écrit sous le nom de Jenna Katerin Moran.

Auteur américain de jeux de rôle
Étudiant de l'université Johns-Hopkins
Naissance en mars 1972